Lampropeltis polyzona — змея из рода королевских змей (Lampropeltis) семейства ужеобразных (Colubridae).

Распространена в Мексике.

Достигает размера до 1 метра. Окраска представляет собой яркий пример мимикрии, так как очень похожа на окраску ядовитых коралловых аспидов.

Ведёт сумеречный образ жизни. Питается мелкими ящерицами, различными земноводными и крупными насекомыми.

В синонимику данного вида входят следующие таксоны, ранее считавшиеся подвидами Lampropeltis triangulum: L. t. arcifera, L. t. conanti, L. t. campbelli, L. t. nelsoni, L. t. smithi и L. t. sinaloae.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090208193659/http://www.terrariy.ru/Anim/Snake/Sinal.htm
 http://crazy-zoologist.livejournal.com/347878.html

Животные, описанные в 1860 году
Королевские змеи
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Таксоны, описанные Эдвардом Копом